Ambleville (Charente), comuna francesa de Charente 
 Ambleville (Val-d'Oise), comuna francesa de la Val-d'Oise